Estatua de Mafalda är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Estatua de Mafalda ligger  meter över havet.

Terrängen runt Estatua de Mafalda är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Estatua de Mafalda. Runt Estatua de Mafalda är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Oviedo,  km öster om Estatua de Mafalda. Omgivningarna runt Estatua de Mafalda är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Asturien